Swanson kan som auktorsförkortning betyda:

 Kerry M. Swanson
 J.R. Swanson

Robotskapade auktorsförkortningar